Pride 6 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu na Yokohama Arena em Yokohama, Japão, em . O evento também contou com uma luta de caratê entre Hiroki Kurosawa e Nobuaki Kakuda. Os comentários desse evento na língua inglesa foram feitos por Stephen Quadros e Bas Rutten.

Resultados

Ligações Externas 

1999 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 1999